Grupp C i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (Uefa) spelades från den 7 september 2012 till den 15 oktober 2013.

"Bragden i Berlin"
Under matchen Tyskland-Sverige på Olympiastadion i Berlin den 16 oktober 2012 ledde Tyskland med 4-0, innan Sverige lyckades hämta upp till 4-4 efter svenska mål av Zlatan Ibrahimović, Johan Elmander, Mikael Lustig och Rasmus Elm. Händelsen blev ur svensk synvinkel känd som "Bragden i Berlin". Matchen var den femte herrlandskampen i fotboll i staden Berlin mellan Tyskland och Sverige, med tre svenska segrar (1924, 1942 och 1988) och två oavgjorda matcher (1964 och 2012) som resultat.

Tabell

Matcher

Referenser 

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (UEFA)